Europeiska cupvinnarcupen i fotboll 1995/1996 vanns av Paris Saint-Germain, Frankrike som i finalen slog SK Rapid Wien, Österrike med 1-0 i Bryssel den 8 maj 1996.

Kvalificeringsomgång

Inledande omgångar

Första omgången

Andra omgången

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Källor

Fotnoter

Externa länkar 

Säsongen 1995/1996 på UEFA:s sida 
Cup Winners' Cup Resultat på Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation 

1995 i Europa
1996 i Europa
Fotbollssäsongen 1995/1996
1995/1996